Steekterpoort (bedrijventerrein)
 Brugbedieningscentrum Steekterpoort